В списке перечислены типы подводных лодок, стоявшие на вооружении ВМС Италии.

Первая мировая война

Вторая мировая война

Подводные лодки большой дальности

Подводные лодки средней дальности

Подводные лодки малой дальности

Послевоенный период

См. также 
 Военно-морские силы Италии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Списки военной техники Италии
Италия